Evangelický Kristův kostel se nachází ve více městech:

 Cheb
 Ostrava
 Teplice